Акунья () — испанская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Акунья, Джейсон (род. 1973) — американский актёр.
 Акунья, Кларенс (род. 1975) — чилийский футболист, полузащитник.
 Акунья, Кристобаль де (1597—1675) — испанский исследователь и миссионер-иезуит в Южной Америке, ректор иезуитского колледжа в Куэнка, Эквадор.
 Акунья, Мануэль (1849—1873) — мексиканский поэт.
 Акунья, Роберто (род. 1972) — парагвайский футболист, полузащитник клуба «Рубио Нью».
 Акунья, Рональд (род. 1997) — венесуэльский футболист.
 Акунья, Хавьер (род. 1988) — испанский и парагвайский футболист, нападающий испанской «Мальорки».
 Акунья, Хесус Мария (1879—1957) — мексиканский дирижёр и пианист.
 Акунья де Фигероа, Франсиско (1790—1862) — уругвайский поэт.
 Акунья Нуньес, Хуан Виталио (1925—1967) — кубинский военный деятель.
 Акунья, Альфонсо Каррильо де (1410—1482) — архиепископ Толедский.
 Акунья, Эрнандо де (1520—1580) — испанский поэт.

Топонимы 
 Акунья — муниципалитет в Мексике, штат Коауила.
 Сьюдад-Акунья — город в Мексике, административный центр вышеназванного муниципалитета.